Gouda (miasto)
 Gouda (stacja kolejowa)
 gouda (ser)